JSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sykros (Grecia)